Чемпіонат Угорщини з футболу 2021—2022 — 120-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Кожна з 12 команд зіграла по 33 матчі (у три кола). Чемпіоном вчетверте поспіль та в 33-й раз загалом став «Ференцварош».

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

1 та 2 раунди

3 раунд

Примітки

Посилання 
 Угорська футбольна ліга 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 

2022
Угорщина
Угорщина
2021 в угорському спорті
2022 в угорському спорті